Avène bezeichnet:
 Avène, französische Gemeinde im Département Hérault
 Avène (Fluss), Fluss in Frankreich, Nebenfluss des Gardon d’Alès
 Stausee von Avène, Staubereich des Flusses Orb im Bereich der französischen Gemeinde Avène